Trois navires de l'United States Navy ont été nommés USS Conestoga, d'après le chariot du même nom :

 l' est un bateau à vapeur ;
 l'USS Conestoga devenu l' est un monitor ;
 l' est un remorqueur.

Conestoga